

Toponyme 

 Fontenilles-d'Aigueparse, une ancienne commune française située dans le département de la Dordogne.

Patronyme 

 Claude Aigueparses, un coureur cycliste français, du début des années 1970.